

Patronyme 

 Mario Capanna (1945-), homme politique et écrivain italien ;
 Puccio Capanna (?-?), peintre italien de la première moitié du Trecento ( italien).
Patronyme italien